U-85 – niemiecki okręt podwodny typu U-81 z okresu I wojny światowej
 U-85 – niemiecki okręt podwodny typu VIIB z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-85 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-85 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu UC III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich